De Lorenzo bzw. De Lorenzo ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Delorenzo (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Giovanni De Lorenzo (1907–1973), italienischer Offizier und Politiker
 Leonardo De Lorenzo (1875–1962), US-amerikanischer Flötist, Komponist und Hochschullehrer
 Massimo De Lorenzo (* 1987), deutscher Kickboxer
 Michael DeLorenzo (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler